Ons Jabeur era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Annika Beck ha sconfitto in finale Anna Karolína Schmiedlová per 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Taylor Townsend (terzo turno)
  Annika Beck (campionessa)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)
  Irina Chromačëva (primo turno)
  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Anna Danilina (secondo turno)
  Eugenie Bouchard (terzo turno)
  Donna Vekić (secondo turno)

  Chalena Scholl (quarti di finale)
  Sachia Vickery (primo turno)
  Montserrat González (terzo turno)
  Anett Kontaveit (semifinale)
  Dar'ja Gavrilova (primo turno)
  María Inés Deheza (primo turno)
  Belinda Bencic (primo turno)
  Alexandra Kiick (quarti di finale)

Tabellone principale

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Open di Francia 2012